Hacked Up for Barbecue è il primo album in studio del gruppo musicale death metal Mortician, pubblicato nel 1996 dalla Relapse Records.

Tracce

Formazione
 Will Rahmer - voce, basso
 Roger J. Beaujard - chitarra, drum machine

Collegamenti esterni